Список эпизодов американского телесериала «Эш против зловещих мертвецов».

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| scope="row" style="background:#722F37; color:#100; text-align:center;"| 
| 1
| 10
| 31 октября 2015
| 2 января 2016
|-
| scope="row" style="background:#AED5E6; color:#100; text-align:center;"| 
| 2
| 10
| 2 октября 2016
| 11 декабря 2016
|-
| scope="row" style="background:#511F97; color:#100; text-align:center;"| 
| 3
| 10
| 25 февраля 2018
| 29 апреля 2018
|}

Список серий

Сезон 1 (2015—2016)

Сезон 2 (2016) 
Сезон был впервые показан онлайн 27 сентября 2016 года. Дата начала ТВ трансляции — 2 октября 2016 года.

Сезон 3 (2018)

Примечания

Ссылки 
 Сериал на сайте «Starz»
 Сериал на сайте «Амедиа»

Зловещие мертвецы
Эш против зловещих мертвецов